Die Handball-DDR-Oberliga (Männer) 1970/71 diente zur Ermittlung des Meisters im Hallenhandball in der DDR.

Saisonverlauf 
Die Punktspiele der Oberliga mit wie üblich zehn Mannschaften begannen am 3. Oktober 1970 und wurden am 7. Februar 1971 beendet. Titelverteidiger war der SC Magdeburg, er konnte seinen Titel aber nicht verteidigen. Neuer Handballmeister der DDR wurde der SC Dynamo Berlin mit zwei Punkten Vorsprung vor den Magdeburgern. Über die Relegationsrunde 1970 hatte sich die BSG Post Schwerin als einziger Neuling qualifiziert. In der Relegation 1971 verpasste die BSG Chemie Premnitz den Klassenerhalt in der Saison 1970/71.

Abschlusstabelle 

Erläuterungen:

Statistik 
In den 90 im Hin- und Rückspielmodus ausgetragenen Oberligaspielen wurden 3.226 Tore erzielt. Die meisten Tore fielen in der Begegnung Chemie Premnitz – SC Empor Rostock mit dem 20:30-Endergebnis. Den höchsten Sieg erreichte der SC Empor Rostock beim 36:13-Heimsieg über Chemie Premnitz. Torschützenkönig mit 137 Treffern wurde Heinz Flacke vom SC Magdeburg.

Siehe auch 
 Handball-DDR-Oberliga (Frauen) 1970/71

Literatur 
 Neues Deutschland, Berliner Zeitung, Jahrgänge 1970/71

Weblinks 
 Handball in der DDR

1970
Handballsaison 1970/71